Loverboy (persoon), een benaming voor een pooier die meisjes afhankelijk maakt door ze eerst in te palmen, waardoor ze verliefd worden

Verder zijn er verschillende bands, nummers en films Loverboy genoemd:
Loverboy (band), een Canadese progressieve rockband, populair in de jaren 80
Loverboy (Billy Ocean), een single uit 1985 van Billy Ocean van het album Suddenly
Loverboy (Mariah Carey), een single uit 2001 van Mariah Carey van het album Glitter
Loverboy (1989), een Amerikaanse filmkomedie uit 1989
Loverboy (2003), een Nederlandse film uit 2003
Loverboy (2005), een Amerikaanse speelfilm van Kevin Bacon uit 2005
Loverboy (boek), een Nederlands boek van René Appel uit 2005
Loverboys (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma van BNN, dat te zien was in 2010 en gepresenteerd werd door Dennis Storm en Valerio Zeno